Флаг муниципального образования «Кингисе́ппский муниципальный район» Ленинградской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 20 декабря 2006 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3108.

Описание 
«Флаг Кингисеппского муниципального района представляет собой прямоугольное синее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее вдоль нижнего края выделенный более светлым голубым контуром орнамент в виде бегущих волн, и вплотную к этим волнам — изображение белого укрепления с двумя башнями, с красными кровлями и со швами кладки и бойницами, выделенными чёрным; над укреплением изображён жёлтый орёл в полёте; в крыже — жёлтое солнце».

Символика 
Флаг разработан на основе герба района.

Кингисеппский район расположен на юго-западе Ленинградской области. Его отличают богатая история, своеобразная и живописная природа и выгодное географическое положение.

Приморское расположение района в месте контакта со странами ближнего и дальнего зарубежья — почти половина границы имеет приграничную зону, сыграла огромную роль в историческом развитии региона. Ещё в XIV веке новгородцы основали «город камень» — Ям, имевший ключевое значение в обороне северо-западных рубежей государства. На территории современного района также располагается ещё один памятник русского оборонного зодчества — крепость Ивангород, построенная в XVI веке. На флаге изображение орла летящего к солнцу над крепостной стеной символизирует пограничное расположение района, а также историческую преемственность многих поколений людей живших здесь и защищавших не только свой дом, но и всё Российское государство. Фигуры орла и солнца, перекликающиеся с историческим гербом города Кингисеппа подчёркивает единство города и земель его окружающих. Солнце — символ долголетия, бескорыстия, тепла также подчёркивает лучшие качества местных жителей — трудолюбие, мастерство, гостеприимство.

На западе и севере территория района выходит к восточной части Финского залива, длина береговой линии которого — около 126 километров: Нарвский залив, Копорская губа и Лужская губа пригодная для прохождения морских судов и практически не замерзающая зимой, позволяя портовым службам работать почти круглый год. В пределах района также находятся низовья двух судоходных рек: Наровы и Луга. Подобная ситуация благотворно сказывается на экономическом развитии региона.

Синий цвет (лазурь) — символ водных просторов, духовности, чести и благородства показывает особую роль морского и речного судоходства для местных жителей.

Жёлтый цвет (золото) — символ уважения, богатства, достоинства, стабильности.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Красный цвет — символ мужества, силы, красоты и труда.

См. также

Примечания 

Флаги с изображением солнца
Флаги с изображением орла
Флаги с изображением крепостной стены